Invisible Empire (dt. „Unsichtbares Reich“) ist:
 eine gängige Bezeichnung für den Ku-Klux-Klan
 der Name mehrerer Ku-Klux-Klan-Organisationen, darunter Invisible Empire, Knights of the Ku Klux Klan
 ein Album (2003) des Rappers Reef the Lost Cauze